Ирсеть:

 Ирсеть — река в России, протекает в Республике Мордовия и Нижегородской области, нижний приток Рудни
 Ирсеть — река в России, протекает в Республике Мордовия, верхний приток Рудни
 Ирсеть — село, Старошайговский район, Мордовия